O termo MIG pode referir-se a:

MiG - Aeronaves de fabrico soviético / russo
MIG - Movimento de Independência da Guiné Portuguesa
Metal Inert Gas - Processo de soldagem à arco elétrico com gás de proteção.

Desambiguação